Por Paine pode estar à procura de:
Paine (Chile) - uma comuna do Chile;
Torres del Paine (Chile) - uma comuna do Chile;
Parque Nacional Torres del Paine;
Cerro Paine Grande - uma montanha da Cordilheira dos Andes;
5188 Paine - um asteróide;
Paine Field-Lake Stickney - uma região censo-designada dos EUA;
Thomas Paine - um polítoco britânico;
Thomas Otten Paine - um cientista dos EUA;
James Paine - um arquiteto inglês;
Terry Paine - um jogador de futebol;
Paine (Final Fantasy) - uma personágem de jogos eletônicos.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos